Allsvenskan (1974) była 50. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 13 kwietnia, a zakończył się 27 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytułu nie obroniła drużyna Åtvidabergs FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Jan Mattsson, który w barwach Östers IF strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1974 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1974 w Szwecji